Doppelkreuz steht für:

 Doppelkreuz (Schriftzeichen), das Schriftzeichen #
 Doppelkreuz (Notenschrift), ein musikalisches Versetzungszeichen für die Erhöhung um zwei Halbtöne
 Patriarchenkreuz, ein christliches Kreuz mit einem zweiten, kürzeren Querbalken
 Lothringer Kreuz, ein französisches Kreuz mit zwei Querbalken
 die Parodie auf das Hakenkreuz in Charlie Chaplins Der große Diktator
 ein genealogisches Zeichen mit der Bedeutung „Linie ausgestorben“

Siehe auch:

 Kreuz (Notenschrift) (♯), ein Versetzungs- oder Vorzeichen
 Doppelkreuzweiche, eine Eisenbahnweiche
 Doppelkreuzmuffe, siehe Doppelmuffe
 Kreuz (Begriffsklärung)